Meißner steht für:
 Meißner Porzellan, siehe Meissener Porzellan

Meißner ist der Name von geographischen Objekten im Werra-Meißner-Kreis, Hessen:
 Meißner (Gemeinde), Gemeinde am Hohen Meißner
 Hoher Meißner, 753,6 m, Bergmassiv
 Naturschutzgebiet (NSG) „Meißner“ am Hohen Meißner

Meißner oder Meissner steht für:
 Meißner (Familienname), Familienname, siehe dort zu Personen dieses Namens
 Meißner (Adelsgeschlechter)

Siehe auch:
 Meißen, dessen Einwohner Meißner sind
 historische Markgrafschaft Meißen
 Meissner-Körperchen, nach Georg Meissner
 Meißner-Ochsenfeld-Effekt, nach Walther Meißner
 Walther-Meißner-Institut für Tieftemperaturforschung
 Meisner, orthographische Variante des Familiennamens